Stollberg steht für folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Stollberg/Erzgeb., Stadt im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Stollberg (Bordelum), Ortsteil von Bordelum, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Stollberg (Untergriesbach), Ortsteil von Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Stollberg, Katastralgemeinde von Brand-Laaben, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Stollberg (Thalgau), Ortsteil von Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Österreich
 Stollberg (Littau LU), Ortsteil von Littau, Kanton Luzern, Schweiz

Kreise:
 Landkreis Stollberg, Landkreis in Sachsen
 Kreis Stollberg, Landkreis im Bezirk Karl-Marx-Stadt, Deutsche Demokratische Republik

Ämter:
 Amt Stollberg im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Amt Stollberg (Erzgebirge), Amt in Sachsen

Berge:
 Stollberg (Steigerwald) (475,6 m), Berg im Steigerwald, bei Handthal, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Stollberg (Nordfriesland) (43,4 m), Erhebung bei Bordelum, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein

Burgen:
 Burgruine Stollburg, im Steigerwald, bei Handthal, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Stollberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Hofmann-Stollberg (1882–1962), deutscher Maler und Grafiker
 Arne Stollberg (* 1973), deutscher Musikwissenschaftler
 Barbara Stollberg-Rilinger (* 1955), deutsche Historikerin
 Bernhard Stollberg (1861–1929), deutscher Generalmajor
 Erhard Stollberg (* 1943), deutscher Politiker (CDU)
 Dietrich Stollberg (1937–2014), deutscher Theologe, Pastoralpsychologe und Hochschullehrer
 Dirk Stollberg (* 1979), deutscher Musicaldarsteller und Synchronsprecher
 Fritz Stollberg (1888–1948), deutscher Politiker (NSDAP)
 
 Ignaz Georg Stollberg (eigentlich Ignaz Georg Stolzberg; 1853–1926), österreichischer Schauspieler, Theaterdirektor und Regisseur
 Klaus-Peter Stollberg (* 1959), deutscher Judoka
 Kurt Stollberg, deutscher Fußballspieler
 Otto Karl Stollberg (1883–1948), deutscher Verleger

Siehe auch:
 Stollbergs Inferno, Roman von Michael Schmidt-Salomon (2003)
 Stollbergsche Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung in Gera, Thüringen
 Stolberg